Michael O'Brien (?-vivente), storico statunitense.
Michael D. O'Brien (1948-vivente), scrittore, saggista e artista canadese.
Michael Jon O'Brien (1965-vivente), ex-nuotatore statunitense.
Keith Michael Patrick O'Brien (1938-vivente), arcivescovo e cardinale cattolico, presidente della Conferenza Episcopale della Scozia.